Хосрой, Хосров, Хозрой, Хосроу, Хосру, , , , , , Хаосрава, Хосрав, Хосрев, Хозрев, , др.рус. Хоздрой, Хостр — мужское имя восточного происхождения, связанное с древнеперсидской мифологией.

Кей-Хосров был мифический царь Ирана, упоминаемый в зороастрической Авесте, один из героев эпоса «Шахнаме». Его полное имя переводится как «знаменитый, пользующийся хорошей репутацией» — но в обиход вошла только вторая, усеченная часть имени.

Это имя также воплощено в ряде географических названий, связанных с Кай Хосровом, начиная с античного царства Осроена с центром в Эдессе, резиденции Хосрова I Таки-Кисры, города Кесра, Хосровский заповедник и проч.

Сюжет любви Хосрова II и арамейки Ширин описывается в «Шахнаме» (около 976—1011) Фирдоуси, поэма Низами «Хосров и Ширин» (около 1175/76—1191) также посвящена любви Хосрова II Парвиза и Ширин, у которого та предстаёт уже как армянка.

Монархи 
 Парфия:
 Хосрой (Ороз) — царь Парфии из династии Аршакидов, правил с 109—129 гг. н. э.
 Хосрой II Парфийский — ок. 190
 Великая Армения:
 Хосров I — царь Великой Армении в 238—253 годы
 Хосров II — царь Великой Армении
 Хосров III Котак — царь Великой Армении в 330—339 годы
 Хосров IV — царь Великой Армении в 385—388 и 417—418 годы
 Сасаниды:
 Хосров I Ануширван — шахиншах из династии Сасанидов, правивший Ираном с 531 до 579 года.
 Хосров II Парвиз (591—628) — последний великий Сасанид. Внук предыдущего.
 Хосров III (630)
 Хосров IV (631—632)
 Сельджуки:
 Кей-Хосров I — сельджукский правитель Конийского султаната (1192—1196 и 1205—1211).
 Кей-Хосров II — сельджукский правитель Конийского султаната (1236/1237—1246), внук предыдущего.
 Кей-Хосров III (1265—1282)
 Индия:
 Хосрой-мирза (1587—1622) — старший сын императора Джахангира.
 Хусроу-хан (1316-20) — индус низкого происхождения, ставший главой страны.
 Грузия:
 Хосроиды или Хосровиани — династия грузинских монархов
 Кайхосро — царь Картли (1709—1711)

Литературные деятели 
 Хозрев-мирза — посланник в Петербурге в 19 веке.
 Амир Хосров Дехлеви — персоязычный поэт, учёный, музыкант тюркского происхождения (1253—1325)
 Хосров (историк) — средневековый армянский историк
 Насир Хосров — персидский философ

Современность 
 Арутюнян, Хосров Меликович — армянский политик
 Султанов, Хосров-бек Паша-бек оглы — азербайджанский политик
 Хосров Рузбех — иранский политик

См. также 
 Кей-Хосров

Ссылки